Iluliumaneq bezeichnet:
 Iluliumaneq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Iluliumaneq (Bucht, Amerloq) (auch Iterlak), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Iluliumaneq (Bucht, Sarfannguit Nunaat) (auch Iluliumaninnguaq), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Iluliumaneq (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland